Il doppio del torneo di tennis Stockholm Open 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Guy Forget e Jakob Hlasek che hanno battuto in finale John Fitzgerald e Anders Järryd 6–2, 6–3.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Guy Forget /  Jakob Hlasek (campioni)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (secondo turno)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (semifinali)
 Scott Davis /  David Pate (semifinali)

 Jorge Lozano /  Todd Witsken (quarti di finale) 
 Darren Cahill /  Mark Kratzmann (quarti di finale) 
 Patrick Galbraith /  Kelly Jones (quarti di finale) 
 Goran Ivanišević /  Petr Korda (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
Stockholm Open 1990